A comfort food olyan ételeket jelöl, melyek nosztalgikus vagy érzelmi értéket jelentenek egy egyén számára, sokszor magas kalória- és szénhidráttartalom jellemzi őket, valamint lehetnek gyorsan hozzáférhetők, elkészíthetők, de nem feltétlen kell egészségtelennek lenniük. A nosztalgia lehet specifikusan egy személyé, de akár egy egész kultúráé is. 

A kifejezésnek nincs meghonosodott magyar fordítása, nevezik magyarul kényelmi ételnek, kényelmes ételnek, kényeztető ételnek, esetleg házias ételnek is. A Dining Guide leírása szerint „nem csak elégedettséget okoz, és pillanatnyi örömöt kínál, mint a nass, hanem mélyen beivódott, kellemes emlékek és érzések tapadnak hozzá”.

Története 
A comfort food kifejezést már legalább 1966-ban használták, a Palm Beach Postban jelent meg, ahol azt írták, „a felnőtt emberek, ha súlyos érzelmi stressznek vannak kitéve, a ’comfort food’-hoz fordulnak; olyan ételekhez, amelyek a gyermekkor biztonságát jelentik, mint például édesanyjuk buggyantott tojása vagy híres csirkelevese.” A JSTOR-nak publikáló April White kutatásai szerint feltehetően Liza Minnelli használta először a kifejezést 1970-ben a mai modern értelmében egy interjú során, ahol bevallotta, hogy nagyon megkívánta a hamburgert.

Amikor a kifejezés először elkezdett terjedni, az újságok Amerikában még idézőjelben használták. Az 1970-es évek Amerikájának kedvenc comfort foodjai különféle burgonyaételek voltak, valamint a csirkehúsleves, azonban már akkor is egyénenként eltért, hogy ki mit tart comfort foodnak. A  következő évtizedekben az amerikai comfort food jellege a sós ételekről az édes ételekre terelődött át. Elkezdtek terjedni a témában írt szakácskönyvek és az éttermek is elkezdték felvenni ezeket az ételeket az étlapjukra, miközben korábban a comfort food otthon, egyedül elfogyasztott ételt jelölt. Az 1990-es években kezdődött világméretű diétatrendek, mint az alacsony zsírtartalmú ételek, vagy a szénhidrátcsökkentett ételek divatja sem tudta háttérbe szorítani a comfort food iránti vágyat. White szerint a világot 2020-tól sújtó Covid19-pandémia ideje alatt tovább erősödött az emberekben a vágy a comfort food iránt, mely nosztalgiát és a kötődés érzését váltja ki.

Világszerte

Afganisztán 

 bóláni – töltött lepény
 boráni kadu – sós-édes párolt sütőtök joghurtos szósszal
 kábuli pulau – párolt rizs mazsolával, sárgarépával és bárányhússal
 kebab
 korma-je gust – dinsztelt húsétel
 mantu – hússal töltött tésztaféle
 naan – lepénykenyér
 sir berendzs – rizspuding

Amerikai Egyesült Államok 

 almáspite
 biscuits and gravy – pogácsák húsmártással
 burrito
 torta 
 egytálételek
 főtt csirkehúsgombócokkal (chicken and dumplings)
 chicken-fried steak – rántott marhaszelet
 csirkehúsleves
 chili con carne
 chili mac – chili con carne makarónitésztával
 amerikai csokis keksz – csokoládécseppekkel készült kerek kekszféleség
 chowderek: kagylóból, rákból, kukoricából vagy más összetevőkből
 dobozos fűszeres marhahús káposztával (corned beef and cabbage)
 cornbread – vastag kukoricalepény
 sült hasábburgonya
 rántott csirke
 hotdish – sült egytálétel, melyhez különféle dobozos, konzerves hozzávalókat használnak fel és egyszerre sütik össze őket.

 green bean casserole – zöldbabos egytálétel
 cupcake
 sajtos melegszendvics paradicsomlevessel
 kukoricamálé (grits)
 jégkrém
 lasagne
 sajtos makaróni (mac and cheese)
 burgonyapüré
 fasírt
 mogyoróvaj
 pizza
 pepperoni roll – szalámival töltött kenyérke
 pot roast – hosszan párolt, majd lesütött marhahús
 vörös vesebabos ragu rizzsel (red beans and rice)
 tamale pie – kukoricalisztből készült pite, a tölteléke a Tamalehez haszonló
 tuna casserole – tésztával vagy rizzsel készített, tonhalas egytálétel

Anglia 

 baconös szendvics (bacon butty)
 sült kolbász burgonyapürével (bangers and mash)
 sajtos karfiol
 csirke tikka masala
 cornwalli hasé (Cornish pasty) − hússal, zöldséggel vagy burgonyával töltött, sült tészta
 shepherd’s pie − darált hús burgonyapürén
 sodó
 curry – indiai ízvilágú ragu rizzsel tálalva
 tükörtojás sült hasábburgonyával
 egg and soldiers – pirítós ujjnyi szeletekre („katonákra”) vágva, lágytojásba mártogatva
 fish and chips
 gyümölcsös morzsasütemény
 angol reggeli
 birkahúsos rakott burgonya (Lancashire hotpot)
 piték
 sajtos pite burgonyával vagy más sós hozzávalóval
 halas pite
 sertéshúsos pite
 steak and kidney pie – tésztában sült darált hús és vese
 burgonyaételek
 héjában sült burgonya
 burgonyapüré

 pudingok és puddingok
 vajaskenyeres felfújt (bread and butter pudding)
 jam roly-poly – marhafaggyúból és lisztből készült pudding, amelyet kinyújtanak, lekvárt kennek rá és feltekerik
 rizspuding
 spotted dick – szárított gyümölcsös, mazsolás, gőzölt pudding
 sticky toffee pudding − datolyás, tejkaramellás piskóta
 treacle pudding – melaszszirupos gőzölt piskóta
 sült húsok
 Scotch egg – főtt tojás kolbászhúsba tekerve és megsütve
 Levesek és raguk
 marhahúsos ragu gombóccal
 cock-a-leekie – póréhagymás csirkehúsleves
 lobscouse vagy lobscows – vagdalt húsos ragu
 stottie cake – lapos kenyérféleség
 toad in the hole – Yorkshire pudding tésztájában sütött kolbászok
 pirítós
 sült bab pirítóson
 Welsh rarebit – sajtalapú szósz pirítóson
 melegszendvics
 Yorkshire pudding

Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika 

 Dinsztelt báránylábszár
 vajaskenyeres felfújt (bread and butter pudding)
 vajkaramellás, tésztában sült alma (butterscotch apple dumplings)
 csirkehúsleves
 cukorszirupos pikelet
 mézes zabszeletek (honey and oat slices)
 hot chips
 kókuszkocka (lamington)
 burgonyapüré
 húsos hasé
 borsóleves sonkával
 pie floater (húsos hasé zöldborsólevesben)

 zabkása barnacukorral vagy mézzel, joghurttal, diófélékkel és gyümölcsökkel
 tepsiben sütött burgonyaszeletek
 sütőtökkrémleves
 rizssodó
 sült hús (marhahús, csirkehús vagy sertéshús tepertővel)
 sült kolbász burgonyapürével (bangers and mash)
 virslis táska (sausage roll)
 shepherd’s pie (pásztorpite, darált hús és burgonyapüré)
 spagetti
 steak and kidney pie (tésztában sült darált hús és vese)
 ragacsos datolyapuding
 vegemite vagy marmite pirítóson

Dél-Korea 

 ttokpokki – rizsrudacskák csiliszószban
 Shin Ramyun – Nongshim márkájú instant tészta
 kimbap – hússal és zöldségekkel töltött rizstekercs szárított algalapokba tekerve
 szamgjopszal – sült hassalja szalonna
 mandu – töltött tésztagombócok
 levesek és raguk
 kimcshi ccsige – kimcshivel készült ragu
 hedzsangguk –  marhahúsleves zöldségekkel
 szundubu ccsige – tofus ragu
 szollongthang – marhacsontleves
 pude ccsige – „laktanyaragu”; darált sertéshús, Spam, virsli, ttok (rizssütemény), gomba, rámentészta, tofu és kimcshi felhasználásával
 khalgukszu – házi tésztával készült leves

Egyiptom 

 baszbúsza (basbousa) – grízsütemény édes sziruppal leöntve
 falafel
 fatta (fatteh) – húsleves főtt rizzsel tálalva, ropogós lepénnyel, fokhagymás szósszal
 fúl mudammasz (ful medames) – lóbabból készült fűszeres ragu
 havávsi (hawawshi) – hússal töltött pita
 kosari (koshari) – rizses, makarónis, zöldséges egytálétel
 besameles makaróni (macarona béchamel) – darált húsos, makarónis sült egytálétel besamelel
 szahlab (sahlab) – a kosbor gumójából őrült lisztből készült téli ital
 mulúhijja (mulukhiyah) – A jutafélékhez tartozó Corchorus olitorius leveléből készült leves vagy ragu
 umm Ali (Om Ali) - darabokra tépett cukrászsütemény tejjel, diófélékkel, kókuszpehellyel, tejszínnel vagy vajjal, sütőben összesütve

Franciaország 

crème caramel – tejsodó karamellöntettel
francia hagymaleves
francia rakott burgonya (gratin dauphinois) – rakott burgonya tejszínnel
pâté – húskrém
pot-au-feu – egytálétel marhahúsból és zöldségekből
töltött paradicsom (tomates farcies) 
 madeleine – kagyló formájú édes aprósütemény

Fülöp-szigetek 

 adobo – sós, ecetes lében pácolt húsból készült ragu, számos változata létezik.
 arroz caldo / lugaw – sűrű, különféle ízesítésű sós rizskása, népszerű reggelire, és betegségek esetén
 batchoy – húsleves tésztával
 filipínó spagetti – bolognai spagetti-variáció édes paradicsomszósszal
 ginataan – Kókuszkrémből készült édes leves cukrozott banánnal, ragacsosrizs-golyókkal, tápiókagyöngyökkel, taróval és jackfruittal.
 bulalo – marhacsontvelő-leves
 champorado – csokoládés rizspuding, néha sósan tálalva
 dinuguan - sertésvérből és belsőségekből készült ragu
 halo-halo – desszert, zúzott jéggel, gyümölcsökkel, sűrített tejjel, fagylalttal és crème caramellel
 kare-kare – A stew of ox tripe and oxtail in a peanut sauce. It is regarded as a local variant of Indian curry.
 lumpia – tavaszi tekercs frissen vagy sütve, zöldségekkel és/vagy hússal töltve

 lomi – vastag, tojásos tésztából készült leves
 pancit – sült vagy keverve pirított tésztaféleség, melyet gyakran szolgálnak fel születésnapokon
 puto – gőzölt rizssütemény
 sinampalukan - savanyú, tamarind-alapú csirkeleves
 sinigang – savanyú levesek összefoglaló neve, melyek többféle hőst, zölsséget és savanyító adalékot tartalmazhatnak
 sopas - krémes leves (általában csirkehúsból), szarvacskatésztával
 suman – kókusztejben főzött ragacsos rizsből készült rizssütemény
 tsokolate – őrölt, pörkölt kakaóbabpasztából tejjel vagy vízzel készített forrócsoki-ital

Görögország 

 pasztício – besameles rakott makaróni
 gemiszta – töltött zöldségek
 gírosz
 keftedaki – fasírt
 kuluráki – aprósütemény
 muszaka
 szuvláki

Hongkong 

sült sertésszelet rizzsel
standos tészta (cart noodle) – à la carte tésztaétel, melyet hagyományosan mozgóstandokon árultak
cháchántheng (cha chaan teng) – hongkongi étkezdetípus, ahol comfortfood-féleségeket szolgálnak fel
tím szam (dim sum)
egg tart – tojáskrémmel töltött kosárka
hot pot
makaróni levesben
ananászzsemle (pineapple bun) – ananász alakú péksütemény
pútcaj kou (put chai ko) – pudingféleség
szíu méj (siu mei), chá szíu (char siu) – nyílt lángon sült húsok

India 

 birjáni (biryani) – indiai rizses hús
 csát (chaat) – különféle falatoznivaló ételek összefoglaló neve
 dhí csával (curd rice) – joghurttal kevert rizs
 cutlet (hindiül: katalet) – hús- vagy zöldségpogácsa
 kacsauri (kachori) – olajban sült tészta, töltött vagy töltetlen
 karhi csával (kadhi chawal) – joghurtos, currys rizs
 szamosza (samosa)– olajban sült, töltött tészta
 puri – olajban sült lepénykék
 mászala dosza (masala dosa) – rizspalacsinta üresen vagy burgonyával és hagymával töltve
 khicsari (khichdi) – rizsből és lencséből készült egytálétel
 rádzsama csával (Rajma chawal) – babos rizs

Indonézia 

bakmi vagy mie ayam – tészta (mi) sertéshússal (bak) vagy csirkehússal (ayam)
bakso – húsgombócleves
bubur ayam – csirkés kása
gado-gado – saláta zöldségekkel, tempehvel, tojással, mogyorós szószban
Indomie mi goreng – sült tésztaféleség
nasi goreng – sült, rizses egytálétel
nasi tim – gőzölt, csirkés, rizses egytálétel
sayur sop vagy sup ayam – leves zöldségekkel és csirkehússal
sate – nyársra húzott, sült hús, szósszal
soto ayam – csípős csirkeleves

Japán 

 kare raiszu – zöldségek (néha hús is) curryszószban, rizzsel
 csazuke/ocsazuke – rizs zöld teában
 miszoleves – miszo felhasználásával készült leves
 mocsi – rizssütemény
 onigiri – rizsgolyók töltetlenül vagy töltelékkel
 rámen – leves tésztával

 takojaki – polippal készült tésztalabdácskák
 tempura – bundázott, olajban sütött zöldségek vagy húsdarabok
 udon – leves vastag tésztával

Lengyelország 

 bigos – székelykáposztához hasonló étel
 barszcz z uszkami – céklaleves gombás töltött tésztával
 gulasz – gulyás
kapuśniak – savanyúkáposzta-leves
 rosół – csirkeleves vékony tésztával
 zupa grzybowa – vadgomba-leves
 zupa ogórkowa – savanyú uborkaleves
 zupa pomidorowa – paradicsomleves rizzsel és tésztával
 zupa szczawiowa – sóskaleves főtt tojással
 żurek – fermentált rozslisztből készült leves
 kotlet schabowy – rántott hús

 golonka – abált sertéscsülök
 kopytka – burgonyanudli
 łazanki – nagy méretű tésztadarabok savanyúkáposztával
 makaron ze śmietaną i truskawkami – főtt tészta tejszínnel és eperrel
 naleśniki z twarogiem – túrós palacsinta
 pierogi – töltött tészta
 placki ziemniaczane – tócsni
 sernik – cheesecake
 śledź w oleju – pácolt hering
 zapiekanka – melegszendvics

Magyarország 

 aranygaluska
 gulyásleves
 húsleves
 lángos
 madártej
 paprikás csirke
 paprikás krumpli
 pörkölt
 puliszka
 rántott hús
 tejbegríz
 tojásos nokedli

Németország 

currywurst – sült kolbász currys ketchuppal, sültkrumplival
 flädlesuppe – palacsintatészta levesben
kartoffelpuffer – tócsni
käsespätzle – sajtos nokedli
 klöße vagy knödel – gombócféleségek
kohlroulade – töltött káposzta
maultasche – húsos, gombás derelye
 rindsroulade – töltött marhahússzeletek
sauerbraten – ecetes, párolt marhasült
schnitzel – rántott hússzeletek

Olaszország 

 bruschetta
 cacciucco – halragu
 crostini – kis pirítós feltétekkel
gnocchi
lasagne
pasta all'amatriciana – tészta guancialéval (érlelt tokaszalonna), paradicsomos mártással és pecorino sajttal
pasta alla carbonara – tojásos, szalonnás, sajtos tészta
Nutella
 panna cotta – tejszínes édesség zselatinnal
pizza
 porchetta – csont nélküli sült sertéshús
rizottó

Oroszország 

 blini – palacsinta
 borscs – céklaleves
 orosz heringsaláta – szeljodka pod suboj, „hering suba alatt”
 golubci – töltött káposzta
 kasa – hajdinakása
 kotleti – fasírt
 olagyi – apró, vastag palacsinta
 orosz hússaláta
 pelmenyi – meat-filled dumpling
 pirozski – töltött péksütemény
 szoljanka – savanyított leves 
 szirnyiki – túrólepényke

Spanyolország 

 castañas asadas – sült gesztenye
 chocolate con churros – forró csokoládéital churroval
 jamón serrano – serrano sonka
 paella – rizses egytálétel
 sobao – édes péksütemény
 különféle raguk, például cocido madrileño (madridi ragu)
 tarta de Santiago – mandulás sütemény
 torreznos – szalonna
 tortilla española vagy tortilla de patata – hagymás, burgonyás omlett

Törökország 

 mantı – fűszeres hússal töltött apró gombócok
 kuru fasulye – paradicsomos babragu
 pilav – rizs apró, rizsszem alakú tésztával
 mercimek çorbası – lencseleves
 börek – töltött péksütmény
 menemen – török „lecsó”
 yaprak sarma – rizzsel és darált hússal töltött szőlőevél
 gözleme – töltött lepény
 lahmacun – török „pizza”; vékony tésztára halmozott fűszeres hús és zöldségek
 pide – a lahmacunhoz hasonló töltelékű tészta, csónak formájú és valamivel vastagabb tésztájú
 tarhanaleves

Megjegyzések

Jegyzetek

Fordítás 
 

Étkezés